Türme des Schweigens steht für:

 Türme des Schweigens, Bauwerke als Stätten für Himmelsbestattungen, siehe Dachma
 Türme des Schweigens (Film), deutscher Spielfilm von Hans Bertram (1952)
 Die Türme des Schweigens, Roman von Paul Scott (1971)

Siehe auch:

 Turm des Schweigens